Boujean ist
die französische Bezeichnung für das 1917 in die Stadt Biel/Bienne eingemeindete Bözingen
eine Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich, siehe Saint-Lary-Boujean